Tonella steht für:

 Tonella (Gattung), Gattung der Wegerichgewächse

Tonella ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Tonella (* 1979), Schweizer Kulturmanagerin, Leiterin des Schweizerischen Nationalmuseums
 Loris Tonella (* 2004), italienischer Sprinter